Brahmani bezeichnet:

 Brahmani, Zufluss des Golfs von Bengalen in Odisha (Indien)
 Brahmani (Dwarka), Nebenfluss der Dwarka in Jharkhand (Indien)
 Brahmani (Göttin), eine der Matrikas (indische Muttergottheiten)